Con Messina Calcio ci si riferisce, comunemente, alla squadra di calcio principale di Messina, dalla prima fondazione nel 1900, quale compagine rappresentativa dell'intera città. Nel corso degli anni, per eredità calcistica, la locuzione è stata riferita a:
Messina Football Club (1900) – dal 1900 al 1910
Società Ginnastica Garibaldi Messina – dal 1910 al 1915
Unione Sportiva Messinese – dal 1919 al 1922 (1 campionato in Prima Divisione)
Messina Football Club (1922) – dal 1922 al 1924 (2 campionati in Prima Divisione)
Unione Sportiva Messinese – dal 1924 al 1928 (2 campionati in Prima Divisione)
Associazione Calcio Messina (1928-1940) – dal 1928 al 1940
Unione Sportiva Tenente Mario Passamonte di Messina – dal 1941 al 1943
Associazione Sportiva Messina (1945-1946) – dal 1945 al 1946
Associazione Calcio Messina (1946-1947) – dal 1946 al 1947
Associazioni Calcio Riunite Messina (1947-1998) – dal 1947 al 1993 (2 campionati in Serie A)
Associazione Sportiva Messina – dal 1993 al 1997
Football Club Messina Peloro – dal 1998 al 2009 (3 campionati in Serie A)
Associazione Calcio Rinascita Messina –   dal 2010 al 2016
Associazioni Calcio Riunite Messina –   dal 2017